Антио́х () — персонаж древнегреческой мифологии, герой-эпоним аттической филы , сформированной после территориальной реформы Клисфена.

Сын Геракла и Меды, дочери Филанта, царя дриопов. Отец Филанта, дед Гиппота. Алет, завоевавший Коринф во время нашествия Гераклидов, был его правнуком.

Во времена Павсания его статуя имелась в Дельфах.

Примечания

Литература 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Дориды
Гераклиды